Alive, japán horrormanga
 Alive!, a Kiss együttes albuma
 Alive, a Big Bang együttes albuma
 Alive, a Bee Gees együttes dala
 Alive, Jennifer Lopez dala
 Alive Again, Cher kislemeze
 ''Alive, Vincent Bueno filippinó énekes dala